Rensberg ist der Familienname folgender Personen:

 Freddie van Rensberg (* vor 1946; † nach 1966), südafrikanischer Snookerspieler
 Jimmy van Rensberg (* 1931), südafrikanischer Snooker- und English-Billiards-Spieler